

Codici 
 WK – codice vettore IATA di American Falcon

Altro 
 WK – targa automobilistica di Varsavia-Ursus (Polonia)